Alue Gadeng (Darul Aman), een plaats in Indonesië
Alue Gadeng (Birem Bayeun), een plaats in Indonesië